Edgar Spiegl von Thurnsee ist der Name folgender Personen:

 Edgar Spiegl von Thurnsee (Journalist) (1839–1908), österreichischer Journalist
 Edgar Spiegl von Thurnsee (Diplomat) (1876–1931), österreichischer Sammler und Diplomat